Tziritzícuaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tziritzícuaro, Gabriel Zamora, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Tziritzícuaro, Huetamo, ort, Michoacán de Ocampo,